Чарльз Спе́нсер: Спенсер, Чарльз, 3-й граф Сандерленд (1675—1722) — британский пэр и государственный деятель.
 Спенсер, Чарльз, 3-й герцог Мальборо (1706—1758) — британский пэр, военный и политический деятель.
 Спенсер, Чарльз, 6-й граф Спенсер (1857—1922) — британский пэр, придворный и политический деятель.
 Спенсер, Чарльз, 9-й граф Спенсер (род. 1964) — британский пэр, писатель, журналист и телеведущий.
 Спенсер, Чарли (1899—1953) — английский футболист и футбольный тренер.